Механизированное орошение (дождевание)

Первая оросительная система такого типа была изготовлена в 1954 году.

 Механизированное орошение делится на две группы:
 Электрическое — где оросительная система приводится в движения с помощью электроприводов, электрических генераторов (или местных источников электропитания), моторов и редукторов. Оросительные системы, приводимые в действие с помощью электричества могут быть как фронтальными, так и круговыми.
 Типичная фронтальная оросительная система состоит из: опорной тележки, на которой находятся все контрольные механизмы, приводящие систему в движение и механизм, отвечающий за подачу воды в систему для дальнейшего распыления и нескольких пролётов.
 Типичная круговая стационарная оросительная система состоит из: опорной башни, закреплённой к цементному основанию, на которой находится контрольная панель и генератор, а также нескольких пролётов.
 Гидравлическое — где система приводится в действие с помощью гидравлики.

Примеры дождевальных установок
ДДА-100
ДДН-70 и ДДН-100
ДКШ-64 «Волжанка»
ДМ «Фрегат»

Литература 
 Инженерное обустройство территорий. Мелиорация. Учебное пособие для СПО. (2021). Россия: ЛитРес. стр. 21

Мелиорация